Easington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Easington, ville du sud-est

Easington, ville du comté de Durham
 Easington, district du comté de Durham
 Easington est une circonscription électorale britannique
 Easington, village du Lancashire
 Easington, village du Northumberland
 Easington, village de l'Oxfordshire
 Easington, village du South Oxfordshire
 Easington, village du Yorkshire de l'Est
 Easington, village du Yorkshire du Nord

Voir aussi

Homonymie de toponyme